Kaigorodow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Pawlowitsch Kaigorodow (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Anatoli Dmitrijewitsch Kaigorodow (1878–1945), russisch-estnischer Landschaftsmaler
 Dmitri Nikiforowitsch Kaigorodow (1846–1924), russischer Forstwissenschaftler